Papamoscas puede aludir:
a los papamoscas, aves paseriformes de la familia Muscicapidae. Reciben este nombre común por su habilidad para cazar moscas.
al Papamoscas, muñeco articulado que señala las horas golpeando una campana en la catedral de Burgos al tiempo que abre la boca.
El Papa-Moscas, periódico de Burgos que se publicó entre 1886-1870 (primera época) y 1878-1920 (segunda época).
en lenguaje popular, define a una persona ingenua, cándida o crédula.